Die Abkürzung JSO steht für:
 Jedinica za specijalne operacije, Einheit für Spezialoperationen, ehemalige serbische paramilitärische Spezialeinheit („Rote Barette“)
 Jeunesse Sportive de Ouidah, Fußballverein aus Benin
 Jugendsinfonieorchester

Abkürzung